Па́щенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Пащенко Анатолій Федорович (1919—1986) український радіохімік, учений-атомник, працівник ВО «Маяк» із розробки ядерної зброї.
 Пащенко Анна — українська перекладачка та режисерка дубляжу.
 Пащенко Валентин Романович ( 1933) — український художник.
 Пащенко Валентина Сергіївна (нар 1997) — молодший сержант медичної служби Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Пащенко Василь (1822—1891) — український композитор.
 Пащенко Василь Григорович (1868—1932)  — визначний військовий діяч Російської імперії, генерал-лейтенант, генеральний значковий Армії Української Держави.
 Пащенко Василь Іванович (бл. 1875-1914) — український художник, іконописець.
 Пащенко Вілорій Іванович (1945) — український актор, заслужений артист України (1979).
 Пащенко Віталій Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пащенко Володимир Іванович (1918) — український хоровий диригент, заслужений артист УРСР (1956).
 Пащенко Володимир Олександрович (1932—1993) — український архітектор і графік.
 Пащенко Володимир Олександрович (1947—2010) — український учений у галузі релігієзнавства та педагогіки вищої школи.
 Пащенко Володимир Михайлович (1950) — український географ, письменник.
 Пащенко Ганна Семенівна (1939) — актриса театру, Народний артист України.
 Пащенко-Мещерська Ганна Юхимівна (1876—1951) — українська театральна актриса. Народна артистка УРСР (1946).
 Пащенко Дмитро Романович (1759—1809) — український історик.
 Пащенко Євген Григорович (1874—1923) — військовий діяч Російської імперії, генерал-майор артилерії, військовий діяч Армії Української Держави.
 Пащенко Євген Миколайович (1950) — доктор історичних наук.
 Пащенко Іван Григорович (1872—1959) — визначний військовий діяч Російської імперії, генерал-майор артилерії, генерал-хорунжий Армії Української Держави.
 Пащенко Іван Павлович (1997—2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Пащенко Інна Олексіївна (1968) — український політик.
 Пащенко Марія Пилипівна (1900—1980) — українська радянська художниця.
 Пащенко Марко Юхимович (Вовчок-Пащенко) — педагог і військовик, командир 1-го Синьожупанного полку УНР.
 Пащенко Михайло Миколайович (* 1938) — письменник та краєзнавець Вінниччини.
 Пащенко Наум Петрович (? — 2022) — матрос Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Пащенко Олег Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пащенко Олександр Йосипович (1911—1991) — український художник декоративного мистецтва.
 Пащенко Олександр Михайлович (1982—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пащенко Олександр Олександрович (1929) — український хімік-технолог, член-кореспондент АН УРСР (1976).
 Пащенко Олександр Софонович (1906—1963) — український графік, народний художник УРСР (1960).
 Пащенко Олексій Григорович (1869—1909) — генерал-майор артилерії.
 Пащенко Олімпіада Михайлівна — просвітницька діячка Поділля, член Української Центральної Ради.
 Пащенко Тетяна Болеславівна — українська майстриня-вишивальниця. Заслужений майстер народної творчості України.

Див. також 
 Корінчук Олена Миколаївна (Пащенко) (* 1991) — українська ковзанярка, входила до складу збірної України з шорт-треку.
Українські прізвища
Прізвища на -енко